Doornspinnertje
 Topspinnertje